

Pessoas 
Santa Rosa (artista plástico) — pintor e designer brasileiro

Santas cristãs 
Rosa de Viterbo (c. 1233–1251)
Rosa Filipa Duchesne (1769–1852)
Rosa de Lima — santa católica do Peru

Toponímia 
Santa Rosa (Calheta, Açores) — aldeia portuguesa

Argentina
Santa Rosa (La Pampa)
Santa Rosa (Mendoza)
Santa Rosa (departamento de Catamarca)
Santa Rosa (departamento de Mendoza)

Brasil
Santa Rosa (Rio Grande do Sul), município
Santa Rosa (Santa Adélia), distrito
Santa Rosa (Niterói), bairro

Bolívia
Santa Rosa (município de Beni)

Colômbia
Santa Rosa (La Pampa)
Santa Rosa (Mendoza)

Equador
Santa Rosa (cantão), no Equador

Estados Unidos
Santa Rosa (Arizona)
Santa Rosa (Califórnia)
Santa Rosa (Novo México)
Santa Rosa (Texas)

Filipinas
Santa Rosa (Laguna)
Santa Rosa (Nova Ecija)

Guatemala
Santa Rosa (departamento da Guatemala)

Paraguai
 Santa Rosa (Misiones), cidade

Peru
Santa Rosa (Chiclayo)
Santa Rosa (Mar)
Santa Rosa (Pallasca)
Santa Rosa (distrito de Rodríguez de Mendoza)
Santa Rosa (distrito de Jaén)
Santa Rosa (distrito de El Dorado)
Santa Rosa (distrito de Grau)
Santa Rosa (distrito de El Collao)
Santa Rosa (distrito de Melgar)
Santa Rosa (distrito de Lima)

Clubes de futebol 
Santa Rosa (clube de futebol) — da Guiné Equatorial
Santa Rosa Esporte Clube — de Belém, Brasil

Outros usos 
Santa Rosa (galeão) — navio português do século XVIII
Santa Rosa (canção) — do grupo sueco ABBA
Santa Rosae — antiga massa terrestre ao largo do que é hoje o sul da Califórnia, Estados Unidos

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos